Kabinett David Ben-Gurion steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett David Ben-Gurion I, 1949–1950
 Kabinett David Ben-Gurion II, 1950–1951
 Kabinett David Ben-Gurion III, 1951–1952
 Kabinett David Ben-Gurion IV, 1952–1953
 Kabinett David Ben-Gurion V, 1955–1957
 Kabinett David Ben-Gurion VI, 1958–1959
 Kabinett David Ben-Gurion VII, 1959–1961
 Kabinett David Ben-Gurion VIII, 1961–1963